Capitaine de frégate est un grade utilisé dans plusieurs marines militaires francophones : 
 capitaine de frégate, en Belgique ;
 capitaine de frégate, au Canada ;
 capitaine de frégate, en France.

Sa traduction littérale est aussi utilisée dans d'autres marines militaires :
 Fregattenkapitän dans les marines allemandes, actuelle et historique, et austro-hongroise (Fregattkapitány en hongrois) ;
 Capitán de Fragata dans les marines argentine, espagnole ou mexicaine ;
 Kapetan fregate dans la marine croate ;
 Capitano di fregata dans la marine italienne ;
 Capitão de fragata dans les marines brésilienne et portugaise.

Selon les équivalences de l'OTAN, le capitaine de frégate est l'équivalent du commander de certaines marines anglophones :
 Commander, dans les forces armées des États-Unis, notamment dans l’US Navy et l’US Coast Guard ;
 Commander, grade d'officier supérieur de la Royal Navy.

Grade militaire